La palabra leña puede referirse a:
 Leña, madera utilizada para hacer fuego;
 Las Leñas, centro de esquí argentino en la provincia de Mendoza;
 Monte Leña, localidad argentina en la provincia de Córdoba;
 El nombre común de la planta Adesmia horrida;
 Leña al mono que es de goma, programa musical español.

Otros casos relacionados:
 Leñador, profesional que se ocupa del corte de árboles.